Carr kan som auktorsförkortning betyda:

 Archie Carr
 Dennis John Carr
 Gerald D. Carr
 Janice Carr
 Stella Grace Maisie Carr
 Cedric Errol Carr

Robotskapade auktorsförkortningar